Tierra Azul kan syfta på två samhällen i Mexiko:

 Tierra Azul, Amatepec, delstaten Mexiko, 
 Tierra Azul, Oaxaca,